A Vámpírok bálja cím jelentései:

 Vámpírok bálja (film) – Roman Polański 1967-es horrorparódiája
 Vámpírok bálja (musical) – A film alapján készült, 1997-ben bemutatott musical